«Olimpia» puede referirse a:

Lugares 
 Olimpia: ciudad de la antigua Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos;
 Olimpia (São Paulo): ciudad del estado de São Paulo, Brasil;
 Olympia de París: sala de espectáculos en París Francia;
 La Sala Olimpia, teatro madrileño que se levantaba donde actualmente está el Teatro Valle-Inclán;

Personas 
 Olimpia de Epiro: esposa de Filipo II de Macedonia y madre de Alejandro Magno;
 Olimpia II de Epiro: esposa de Alejandro II de Epiro;
 Olimpia de Gouges (1748–1793): escritora y política francesa;

Personajes ficticios 
 Olimpia, profesora de inglés (interpretada por Ana Milán) en la teleserie Física o Química (2008);

Deporte

Clubes 
 Club Atlético Olimpia es un equipo de baloncesto de Montevideo, Uruguay;
 Club Atlético Olimpia (Minas) es un equipo de fútbol de Minas, Uruguay;
 Club Deportivo Olimpia es un equipo de fútbol hondureño;
 Club Olimpia de Asunción, Paraguay;
 Club Olimpia de Itá, del Departamento Central en Paraguay;
 Košarkarski klub Union Olimpija, conocido como Olimpia de Liubliana, equipo esloveno de baloncesto;
 Olimpia Basketball Club es un equipo de baloncesto de Venado Tuerto, Argentina;
 Olimpia Milano es un equipo de baloncesto de Milán, Italia;
 FC Olimpia Volgogrado es un equipo de fútbol ruso;

Otros 
 Premios Olimpia, premios deportivos en Argentina.
 Olimpia, serie de televisión argentina.
 Olimpia, película mexicana que habla sobre el movimiento del 68.